Oleum bzw. der Plural Olea wird in verschiedenen Bedeutungen verwendet:

 Oleum (lateinisch für Öl) wie in Petroleum
 in der Pharmazie und Medizin für Öl (Abk.: Ol. von lat. Oleum), siehe Öle
 in der Chemie für rauchende Schwefelsäure (konzentrierte Schwefelsäure H2SO4 mit z. B. 24, 34 oder 65 Gew.-% gelöstem Schwefeltrioxid SO3)
 in der Chemie teilweise für Dischwefelsäure
 in der Botanik für die Gattung der Ölbäume (Olea)
 in der petrochemischen Wirtschaft war Olea Mineralölwerke AG der Gründungsname der späteren Deutschen Gasolin AG, siehe Gasolin (Tankstellenkette)

Olea heißt
Pedro Olea (* 1938), spanischer Regisseur